Всем привет я Елизавета

Религия 
 Троица — христианский догмат, учение о триипостасности единого по существу Бога. Также отмечается как один из главных христианских праздников:
 Троица (Пятидесятница) — праздник в Православной церкви в 50-й день после Пасхи;
 Троица — праздник у католиков и протестантов в 57-й день после Пасхи.
 Троица — народно-христианский праздник в народном календаре у славян.

Искусство 
 Троица — в православной иконописи.
 «Троица» — фреска работы Мазаччо в доминиканской церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции. 1425—1426.
 «Троица» (XV век) — икона Андрея Рублёва.
 «Глория (Троица)»  — картина Тициана. 1551—1554.
 «Троица» (1994) — распространённое в русском переводе название седьмой серии второго сезона сериала «Секретные материалы».
 «Троица» (1995) — скульптурная композиция в Ярославле.
 «Троица» — белорусское фольклорное трио под руководством Ивана Кирчука.

Наука 
 Невозможная троица — экономический принцип, разработанный в 1960-е годы.
 Троица Клаузевица — военно-теоретическая и философская концепция, представляющая войну как совокупность факторов насилия, случайности и упорядоченности.

Топонимы

Белоруссия 
 Троица — деревня в Шкловском районе Могилёвского области.

Болгария 
 Троица — село в общине Велики-Преслав, Шуменская область

Молдавия 
 Троица — село в Леовском районе

Россия

Калужская область 
 Троица — деревня в Жуковском районе
 Троица — деревня в Юхновском районе

Кировская область 
 Троица — деревня в Белохолуницком районе
 Троица — деревня в Подосиновском районе

Курская область 
 Троица — село в Курском районе

Москва 
 Троица — деревня в Троицком административном округе Москвы

Московская область 
 Троица — деревня в Егорьевском районе
 Троица — деревня в Можайском районе
 Троица — деревня в Истринском районе

Нижегородская область 
 Троица — село в Богородском районе

Новгородская область 
 Троица — деревня в Новгородском районе

Псковская область 
 Троица — деревня в Бежаницком районе (Бежаницкая волость)
 Троица — деревня в Великолукском районе (Пореченская волость)

Пермский край 
 Троица — село в Пермском районе

Рязанская область 
 Троица — село в Спасском районе

Смоленская область 
 Троица — деревня в Сафоновском районе

Тверская область 
 Верхняя Троица — село в Кашинском районе
 Троица — деревня в Калининском районе

Ханты-Мансийский АО — Югра 
 Троица — село в Ханты-Мансийском районе.

Ярославская область 
 Троица — село в Даниловском районе
 Троица — село в Любимском районе
 Троица — село в Ростовском районе
 Троица — бывшее село в Рыбинском районе

Украина 
 Троица — село, Червоноградский район, Львовская область
 Троица — село, Борщёвский район, Тернопольская область

См. также 
 Святая Троица (значения)
 Триада
 Тринити
 Отрицание и критика догмата о Троице
 Тринитарии
 Троицкая суббота
 Тримурти — боги в индуизме: Тримурти и их супруги Тридеви.